Іль-д'Арз () — муніципалітет і острів у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 105 км на південний захід від Ренна, 8 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 138 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 247,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 Іль-д'Арз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іль-д'Арз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан
Острови Бретані